Ореа́нда:
 Ореанда — посёлок в Крыму.
 «Ореанда» — российское информационное агентство.
 «Ореанда» — адмиральская яхта Черноморского флота Российской империи.
 «Ореанда» — гостиница в Ялте.